

Patronyme 

 Abel Brunier (1572-1665), médecin français ;
 Charles Brunier (1901-2007), bagnard et résistant français ;
 Charles de Brunier, Gouverneur de la Guadeloupe, de la Grenade et de  Saint-Domingue;
 Félix Brunier (1841-1891), avocat et homme politique savoyard ; 
 Jean Brunier (1896-1981), coureur cycliste français ;
 Léon Brunier (1811-1875), avocat et homme politique savoyard ;
 Serge Brunier (né en 1958), photographe français spécialisé en astronomie ;
 Yves Brunier (né en 1943), marionnettiste français, inventeur de Casimir ;
 Yves Brunier (1962-1991), paysagiste français.

Autres 
 (10943) Brunier est un astéroïde découvert en 1999, nommé en hommage à Serge Brunier.